Matt Taylor amerikai kenus, részt vett a sydneyi és az athéni olimpián
Matt Taylor (1981–) amerikai labdarúgó, a német 1. FC Saarbrücken csatára 
Matt Taylor (1982–) angol labdarúgó, korábban a Bradford City és az Exeter játékosa